Михаи́л Никола́евич Климко́вич (; 20 ноября 1899 — 5 ноября 1954) — белорусский поэт, драматург, прозаик и критик. Автор текста гимна Белоруссии «Мы, белорусы».

Биография 
Родился 20 ноября 1899 года в деревне Селитренка Борисовского уезда Минской губернии (теперь Неманицкий сельсовет Борисовского района) в семье кочегара. В 1915 году окончил Борисовское высшее четырёхгодичное педагогическое училище. Преподавал, с 1921 по 1923 год служил в Красной Армии, был на партийной и профсоюзной работе. Дебютировал в печати в 1928 году.
В 1932—1934 годах — председатель оргкомитета по образованию Союза писателей БССР, а в 1934 — 1939 годах был первым в истории председателем этого союза. Супруга Мария Иосифовна. Дочь Майя Михайловна.

Умер 5 ноября 1954 года. Похоронен в Минске на военном кладбище.

Произведения 
 Поэма «14 слуцких»
 Либретто опер Последний вечер на хуторе (опубликована в 1940 году), Кастусь Калиновский (1959, поставлена в 1947), балета Князь-озеро (поставлен в 1949 году).
 Трилогия «Георгий Скарина» (драма, 1946-47, 1955)
 Переводы на белорусский язык произведений российских, украинских, польских и литовских авторов и др.
 «Катерина Жерносек» (драматическая поэма, 1937, поставлена в 1938 году))
 «Возмездие» (драматическая поэма, 1945)
 «Вся власть Советам» (1956)

Примечания

Ссылки 

Члены Союза писателей СССР
Литературные критики Белоруссии
Похороненные на Военном кладбище (Минск)
Переводчики с литовского языка
Члены КПСС
Белорусские писатели
Белорусские поэты
Поэты — авторы гимнов